Кладбище Ривервью: